Фінал Кубка Америки з футболу 1975 — вирішальні матчі 30-го розіграшу Кубка Америки.

Шлях до фіналу

Матчі

Перший матч

Другий матч

Додатковий матч

Чемпіон

Посилання 
 Інформація про турнір на RSSSF 

1975
Жовтень 1975